Diverses communes françaises du sud de la France portent le nom d'Arnac :
 Arnac, dans le Cantal.
 Arnac (Aveyron), dans l'Aveyron (aujourd'hui rattachée à Villefranche-de-Panat).
 Arnac (Tarn-et-Garonne), ancienne commune de Tarn-et-Garonne fusionnée avec  Varen.
 Arnac-Pompadour, dans la Corrèze.
 Arnac-sur-Dourdou, dans l'Aveyron.
 Arnac-la-Poste, dans la Haute-Vienne.
 Puy-d'Arnac, dans la Corrèze.
 Saint-Arnac, dans les Pyrénées-Orientales.

Personnalités 
 Marcel Arnac (1886-1931), écrivain, illustrateur et humoriste français.
 Béatrice Arnac (1931-2020), actrice, chanteuse et compositrice française, fille du précédent.

Homonymie de patronyme